Horbach – comune del circondario del Westerwald (Renania-Palatinato)
 Horbach – comune del circondario del Palatinato Sudoccidentale (Renania-Palatinato)
 Horbach – comune del circondario di Bad Kreuznach (Renania-Palatinato)